Ху́ра́ — термін, що має кілька значень:

 Ху́ра — великий віз для перевезення вантажів, переважно з кінною тягою;
 Ху́ра — валка возів.
 Хура — діалектна назва хуґи, заметілі.

Топонім 

  — бедуїнський населений пункт в пустелі Негев, Ізраїль.

 Хура — річка в Ханти-Мансійському АО, притока Вісіму.
 Хура — річка в Ханти-Мансійському АО, притока річки Сартинь-Я.

Див. також 
 Hura — рід квіткових рослин родини молочайних
 Фура (значення)

Примітки